Le patronyme Caprasse, Caprace ou Capras provient du prénom latin Caprasius (fr.: Caprais), nom de saint ou de Capron ou caperon, forme picarde du français chaperon (coiffure). 

Bernard Caprasse (1949-), gouverneur belge.
Véronique Caprasse (1950-), femme politique belge.